Серге́й Коро́вин: Коровин, Сергей (1951—?) — советский белорусский легкоатлет-спринтер.
 Коровин, Сергей Александрович (1884—1946) — советский конструктор.
 Коровин, Сергей Алексеевич (1858—1908) — русский живописец-жанрист и график.
 Коровин, Сергей Артёмович (1921—1945) — советский солдат, закрывший своим телом амбразуру пулемёта.
 Коровин, Сергей Дмитриевич (1953—2006) — российский физик, академик РАН.
 Коровин, Сергей Константинович (1945—2011) — российский физик, академик РАН.